Bourret se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 René Léon Bourret
 J.A. Bourret